Vatnsfjörður steht für:

 Vatnsfjörður (Ísafjarðardjúp), ein kleiner Fjord im Ísafjarðardjúp in der isländischen Region Vestfirðir
 Vatnsfjörður (Breiðafjörður), ein Fjord im Breiðafjörður im Westen Islands